

Велике Озеро — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Велике Озеро — село, Шариповський район, Красноярський край

Велике Озеро — село, Охтирська міська рада, Сумська область

Див. також 
 Велике